Transamérica Maceió é uma emissora de rádio brasileira sediada em Maceió, capital do estado de Alagoas. Opera no dial FM, na frequência 102,7 MHz, a emissora foi inaugurada em 19 de setembro de 1995, seu transmissor está localizado na Rua Aristeu de Andrade, 355 - Bairro do Farol em Maceió.

História 
Em 2006, a Jovem Pan 102.7 FM e também a Maceió 97.7 FM (Hoje 97,7 FM), passaram por uma séria dificuldade com os estúdios, o telhado do prédio onde fica as duas emissoras cedeu por causa das chuvas, e com isso teve infiltração de água em todo ultimo andar do prédio onde esta estabelecidas as duas emissoras, fazendo que assim perdessem diversos equipamentos de áudio inclusive a mesa de som da Maceió FM e a perda de diversos computadores e de todo o estúdio de gravação que eles possuíam, o estúdio da Jovem Pan não foi tão afetado seriamente, porem a forração acústica teve que ser toda removida por causa da reforma que já estava em projeto, e com isso obrigaram a antecipar a mesma.

Em 25 de abril de 2022,  a Rede Jovem Pan FM, informou que rescindiu o contrato de afiliação da até então Jovem Pan FM 102.7 de Maceió no último dia 18 de abril. Desde então, a frequência estava retransmitindo a programação da Jovem Pan do formato jovem/pop em seu canal captando o áudio via internet o que, segundo a rede paulistana, ocorria sem autorização da matriz. No começo da tarde durante a transmissão do programa "Pânico" a 102.7 FM cortou o áudio da Jovem Pan, e após 8 minutos de bipe, entrou uma seleção musical que se estendeu até às 15h, quando a 102.7 FM voltou com os comerciais e playlist musical local sem identificação da emissora, assim encerrando sua identificação como Jovem Pan FM, esta que era mantida desde 1995, a Jovem Pan FM de Maceió era uma das mais antigas da rede Jovem Pan FM.

Em 2022, a rádio entra em expectativa para a estreia da Transamérica FM marcando a volta da emissora à capital alagoana, onde já esteve presente em 97.7 que hoje abriga a 97,7 FM, tambem de propriedade do Grupo GB de Comunicação.

Estações de rádio de Alagoas
Estações de rádio fundadas em 1995
Fundações em Alagoas em 1995
Maceió